Hellersmühle ist der Name folgender Orte:
 Hellersmühle (Bleidenstadt), historisches Mühlengebäude in Bleidenstadt, Stadt Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen, siehe Dorfmühle (Bleidenstadt)
 Hellersmühle (Bundorf), Ortsteil von Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hellersmühle (Dettelbach), historisches Mühlengebäude in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern